Серия B 1987/1988 () — 56-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 13 сентября 1987 года и закончился 19 июня 1988 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1987/88 на legaserieb.it
 Серия B 1987/88 на rsssf.com

1987/1988
Футбол в Италии в 1987 году
Футбол в Италии в 1988 году